Ortogonalidad puede referirse a:

 Ortogonalidad (informática), como propiedad de un computador u ordenador.
 Ortogonalidad (matemática), generalización de la noción geométrica de perpendicularidad.